Leick ist der Familienname folgender Personen:

 Gwendolyn Leick (* 1951), österreichisch-britische Historikerin und Altorientalistin
 Hudson Leick (* 1969 als Heidi Hudson Leick), US-amerikanische Schauspielerin und Fotomodell
 Kurt Leick (1942–2007), deutscher Politiker (SPD) und Sparkassendirektor